

Sigle 
 Partido de la Revolución Democrática – Partito della Rivoluzione Democratica, partito politico messicano
 Partido Renovador Democrático – Partito Rinnovatore Democratico, partito politico portoghese
 Partido Revolucionario Dominicano – Partito Rivoluzionario Dominicano, partito politico dominicano
 Partial Rootzone Drying – Disseccamento parziale delle radici, tecnica di irrigazione a goccia

Codici 
 PRD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Pardoo (Australia)
 prd – codice ISO 639-3 della lingua parsi-dari